Лучіан Блаґа — румунський філософ, поет, перекладач, драматург, журналіст.
 4891 Блаґа — астероїд головного поясу.